Colonia Constitución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Constitución, Guerrero, ort, Tlapa de Comonfort, 
 Colonia Constitución, Michoacán de Ocampo, ort, Ixtlán, 
 Colonia Constitución, Oaxaca, ort, San Andrés Teotilálpam, 

Robotskapade Mexikoförgreningar